

Sigle 
 Nacionalna sluzhba za sigurnost – Servizio di Sicurezza Nazionale, agenzia di spionaggio bulgara
 Name Service Switch – meccanismo che permette ad un sistema operativo tipo Unix di usare diversi database di utenti
 National-Sozialistische Schülerbund – organizzazione nazista
 Network Security Services – libreria software di servizi crittografici del Progetto Mozilla
 Network Switching Subsystem – componente della rete GSM
 Novell Storage Services – file system dei sistemi operativi Novell Netware
 Nuovi Spazi al Servire – organizzazione non governativa italiana
 Народна Социјалистичка Странка Црне Горе,НСС ЦГ-NSS CG—Partito Socialista Popolare del Montenegro:partito politico montenegrino esistito tra il 2001 e il 2009.

Codici 
 nss – codice ISO 639-3 della lingua nali